Polizeiruf 110: Schwere Jahre steht für:
 eine Doppelfolge der Krimiserie Polizeiruf 110 aus dem Jahr 1984, siehe:
 Polizeiruf 110: Schwere Jahre (1. Teil)
 Polizeiruf 110: Schwere Jahre (2. Teil)